The Frog Prince – colonna sonora dell'omonimo film pubblicata nel 1995 
 The Frog Prince – film del 1985 diretto da Brian Gilbert
 Il principe ranocchio (The Frog Prince) – film del 1988 diretto da Jackson Hunsicker
 Tales from Muppetland: The Frog Prince – film per la televisione del 1971 diretto da Jim Henson

Pagine correlate 
 Il principe ranocchio (disambigua)